Eisler ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Eisler-Lehmann (1904–1999), deutsche Sängerin (Alt), Schauspielerin und Stiftungsgründerin
 Arnold Eisler (1879–1947), österreichischer Politiker
 Barry Eisler (* 1964), US-amerikanischer Buchautor
 Brenda Eisler (* 1951), kanadische Weitspringerin
 Charles Eisler (1884–1973), ungarisch-US-amerikanischer Unternehmer
 Charlotte Eisler (1894–1970), österreichische Sängerin und Pianistin
 Edmund Eysler oder Eisler (1874–1949), österreichischer Komponist
 Elisabeth Eisler (1920–1976), österreichische Keramikerin und Grafikerin
 Frieda Goldman-Eisler (1907–1982), österreichisch-britische Psychologin
 Fritz Eisler (1883–1936), österreichischer Röntgenologe
 Georg Eisler (1928–1998), österreichischer Maler und Grafiker
 Georg Eisler von Terramare (1889–1948), österreichischer Schriftsteller und Spielleiter, siehe Georg Terramare
 Gerhart Eisler (1897–1968), deutscher Journalist und Politiker (SED)
 Gottfried Eisler, deutscher Fußballtrainer
 Hanns Eisler (1898–1962), österreichischer Komponist
 Hilde Eisler (1912–2000), deutsche Journalistin
 Ignaz Eisler von Terramare (1822–1902), österreichischer Unternehmer
 Jerzy Eisler (* 1952), polnischer Historiker
 Johann Eisler von Terramare (1878–1938), Konservenunternehmer in Wien, von 1903 an erster Ehemann von Gertrud Löw, die von Klimt porträtiert wurde
 Leopold Eisler (1825/1826–1909), tschechisch-österreichischer Rabbiner und Schriftsteller  
 Lloyd Eisler (* 1963), kanadischer Eiskunstläufer
 Louise Eisler-Fischer (1906–1998), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin 
 Martin Eisler (1913–1977), österreichischer Möbeldesigner
 Max Eisler (Jurist)  (1855–1906), österreichischer Advokat und Rechtsschriftsteller
 Max Eisler (1881–1937), österreichischer Kunsthistoriker und Publizist
 Michael Eisler-Terramare (1877–1970), österreichischer Pathologe
 Otto Eisler (1893–1968), tschechischer Architekt

 Riane Eisler (* 1931), US-amerikanische Soziologin
 Robert Eisler (1882–1949), österreichischer Kulturhistoriker

 Tobias Eisler (1683–1753), deutscher Theologe
 Walter Eisler (1954–2015), deutscher Maler und Grafiker

Eisler ist ein Ortsname:
 Eisler (Wassertrüdingen), Ortsteil der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin
 Ig. Eisler & Comp., K. u. k. Militär-Conservenfabrik in Inzersdorf (Wien) während der österreichisch-ungarischen Monarchie
 Eissler
 Eißler